

Жінки 
 Ліпатова Тетяна Есперівна — російська та українська вчена-хімік, доктор хімічних наук, професор, лауреат Державної премії УРСР.
 Ліпатова Ірина Олексіївна (1945—2018) — відома українська піаністка та фортепіанний педагог.

Чоловіки 
 Ліпатов Борис Вікторович (1905—1954) — російський радянський прозаїк і поет, письменник-фантаст, драматург, кіносценарист, Член Спілки письменників СРСР.
 Ліпатов Валентин Миколайович — український дипломат. Надзвичайний та Повноважний Посол, заступник Міністра закордонних справ України.
 Ліпатов Віль Володимирович — російський радянський письменник та журналіст, представник літератури соціалістичного реалізму.
 Ліпатов Генрі — фронтмен гурту NoraLasso.
 Ліпатов Степан Ілліч — мокшанський мовознавець, педагог, громадський діяч.